Ямпой — кенийская фамилия.

Известные носители 
 Ямпой, Али — кенийский бегун на средние дистанции.
 Ямпой, Уильям (род. 1974) — кенийский бегун на средние дистанции.